„Ran” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Ran” – okręt podwodny typu Ægir z początku XX wieku
 „Ran” (P537) – okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy duńskich okrętów